Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 (mężczyźni)